Теннисный чемпионат Индианаполиса 2008 () — это 21й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин.

В 2008 году он проводился в Индианаполисе, США.

Соревнование являлось частью Мирового Тура ATP в рамках международной серии. Турнир является первым этапом в мужском соревновании US Open Series того года.

Турнир прошёл с 14 по 20 июля.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Дмитрий Турсунов
 Парный разряд —  Хуан Мартин дель Потро /  Трэвис Перрот

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жиль Симон выигрывает свой 2й турнир в году и 4й за карьеру в туре ассоциации.
 Дмитрий Турсунов уступает свой 2й финал на соревнованиях тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Трипп Филлипс выигрывает свой 1й титул в году и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Эшли Фишер выигрывает свой 1й титул в году и 4й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Теннисный чемпионат Индианаполиса

 ATP Тур 2008
 US Open Series 2008

 Международная серия ATP

Ссылки 
 

США
Теннис
Июль 2008 года
2008
Индианаполис